

Geografie 
 Olympia (stad), een historische stad in Griekenland
 Olympia (Washington), een stad in de Amerikaanse staat Washington

Sport 
 AV Olympia, atletiekvereniging uit Eindhoven
 CGV Olympia, een gymnastiekclub uit Hoogeveen
 FC Olympia Hradec Králové, een voetbalclub uit het Tsjechische Hradec Králové
 FK Olympia, een voormalige voetbalclub uit Praag
 GC & FC Olympia, een voetbalclub uit Gouda
 HC Olympia, een hockeyclub uit Wilrijk
 HV Olympia '89, een voormalige handbalvereniging uit Oss
 KTV Olympia, een turnvereniging uit Amsterdam
 Mr. Olympia, een bodybuilding-wedstrijd
 Ms. Olympia, een bodybuilding-wedstrijd
 Olympia '18, een voetbalclub uit Boxmeer
 Olympia Haarlem, een voetbalclub uit Haarlem
 Olympia Hengelo, een handbalclub uit Hengelo
 Olympia (stadion), het stadion van voetbalclub Helsingborgs IF
 Olympia (Utrechtse worstelvereniging), een worstelvereniging uit Utrecht
 Olympia (wielerploeg), een voormalig wielerploeg
 Olympia's Tour, voorheen A.S.C. Olympia, een Nederlandse wielervereniging
 SV Olympia '25, een voetbalclub uit Hilversum
 VV Olympia '28, een voetbalclub uit het Nederlandse Hasselt
 Vooral in Duitsland wel de aanduiding voor de Olympische Spelen

Overige 
 Olympia (Amsterdam), een wooncomplex in de Amsterdamse Stadionbuurt
 Olympia (computerspelontwikkelaar)
 Olympia, van 1903 - 1992 een belangrijk merk schrijfmachines in Duitsland
 Olympia Compact Discs Ltd., een Brits platenlabel
 Olympia (film),  film uit 1936 van Leni Riefenstahl
 Olympia (Frankrijk), een Frans historisch motorfietsmerk
 Olympia (Londen), een tentoonstellingshal in Londen
 Olympia (Manet), een kunstwerk van Édouard Manet
 Een Italiaans historisch motorfietsmerk; zie Borghi (motorfiets)
 Olympia (Parijs), een concertzaal in Parijs
 Olympia (Utrechtse bioscoop), een voormalige bioscoop in Utrecht
 Olympia Records (België), een Belgisch platenlabel
 Olympia Records (Zwitserland), een Zwitsers platenlabel
 Olympia (wasmachinefabrikant), de laatste wasmachinefabrikant in België
 Opel Olympia, een model van het Duitse automerk Opel
 Olympia (uitzendbureau)

Gerelateerd